La médaille Vladimir-Vernadski est remise par différentes institutions.

 Médaille Vladimir-Vernadski, médaille remise par l'Académie des sciences d'Ukraine
 Médaille Vladimir-Vernadski, médaille remise par l'Académie des sciences de Russie
 Médaille Vladimir-Vernadski, médaille remise par l'Union européenne des géosciences